Nowoukrajinka (ukrainisch ; russische Entsprechung Nowoukrainka/Новоукраинка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka, siehe Nowoukrajinka

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky, siehe Nowoukrajinka (Blysnjuky)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw, siehe Nowoukrajinka (Bohoduchiw)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Nowoukrajinka (Henitschesk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Nowoukrajinka (Skadowsk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky, siehe Nowoukrajinka (Pjatychatky)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka, siehe Nowoukrajinka (Tomakiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke, siehe Nowoukrajinka (Schyroke)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Stadtgemeinde Dobropillja, siehe Nowoukrajinka (Pokrowsk, Dobropillja)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Nowoukrajinka (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, Stadtgemeinde Wuhledar, siehe Nowoukrajinka (Wolnowacha, Wuhledar)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, Siedlungsgemeinde Welyka Nowosilka, siehe Nowoukrajinka (Wolnowacha, Welyka Nowosilka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Nowoukrajinka (Baschtanka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, Siedlungsgemeinde Beresnehuwate, siehe Nowoukrajinka (Baschtanka, Beresnehuwate)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, Siedlungsgemeinde Kasanka, siehe Nowoukrajinka (Baschtanka, Kasanka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wosnessensk, siehe Nowoukrajinka (Wosnessensk)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Rosdilna, siehe Nowoukrajinka (Rosdilna)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tarutyne, siehe Nowoukrajinka (Tarutyne)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Schyrjajewe, siehe Nowoukrajinka (Schyrjajewe)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw, siehe Nowoukrajinka (Mlyniw)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Nowoukrajinka (Polohy)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Nowoukrajinka (Melitopol)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Siedlungsgemeinde Nowomykolajiwka, siehe Nowoukrajinka (Saporischschja, Nowomykolajiwka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Landgemeinde Pawliwske, siehe Nowoukrajinka (Saporischschja, Pawliwske)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka, siehe Nowoukrajinka (Wassyliwka)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Trostjanez, siehe Nowoukrajinka (Trostjanez)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kaniw, siehe Nowoukrajinka (Kaniw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tschornobaj, siehe Nowoukrajinka (Tschornobaj)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tschetschelnyk, siehe Nowoukrajinka (Tschetschelnyk)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Manewytschi, siehe Nowoukrajinka (Manewytschi)

 Siedlung in der Oblast Luhansk, Stadtkreis von Rowenky, siehe Nowoukrajinka (Rowenky)
 Siedlung in der Oblast Tscherkassy, Rajon Katerynopil, siehe Nowoukrajinka (Katerynopil)

 bis 1989 Name des westukrainischen Dorfes Warjasch